Preusmjeri Nacrt:J. G. Fichte (brod)